Orchard (Iowa), plaats in de Verenigde Staten
Orchard (metrostation) van de metro van Singapore
Orchard (Nebraska), plaats in de Verenigde Staten
Orchard (Texas), plaats in de Verenigde Staten
Crab Orchard (Kentucky), plaats in de Verenigde Staten
Crab Orchard (Nebraska), plaats in de Verenigde Staten
Crab Orchard (Tennessee), plaats in de Verenigde Staten
Crab Orchard (West Virginia), plaats in de Verenigde Staten
East Port Orchard, plaats in de Verenigde Staten
Old Orchard, plaats in de Verenigde Staten
Peach Orchard, plaats in de Verenigde Staten
Port Orchard, plaats in de Verenigde Staten